Der Helvetia-Cup 1965 im Badminton fand in Graz statt. Es war die 4. Auflage dieser Veranstaltung.

Endstand

Weblinks 
 https://www.sbg.ac.at/populorum/badminton/ebu_badminton_helvetiacup.htm

1965
Badminton 1965
Badmintonwettbewerb in Graz